Крытый рынок — рынок в центре Саратова, построенный в 1916 году по проекту архитектора В. А. Люкшина. Здание занимает квартал от проспекта Столыпина до улицы Василия Люкшина (до 29 декабря 2016 года — улица Сакко и Ванцетти); главный фасад обращён на улицу Чапаева.

История 
Василий Люкшин получил заказ на строительство здания от Саратовской городской думы в 1907 году. Совместно с представителем Саратовской думы Люкшин объехал Одессу, Ригу, Санкт-Петербург и Москву где осматривал рынки, на что ушло три года (по другим данным 25 дней). В 1911—1912 году шло проектирование здания, строительство велось в 1914—1916 годах. За основу проекта были взяты  и Бессарабский рынок в Киеве.

Крытый рынок строился под влиянием передовых конструктивных тенденций того времени: каркасная система, использование стальных ферм, новые материалы. Рынок уже тогда оснащался холодильными камерами предусматривающими использование электричества.

Сочетание стекла входных и оконных проемов с железобетонными конструкциями придаёт выразительность и лёгкость зданию. Благодаря разнице в высоте крыши и стеклянному куполу — фонарю получилось осветить торговый зал полным дневным светом и создать впечатление простора.

Для установки на фасадах Крытого рынка были специально заказаны электрические часы торговом доме П. Бурэ. Над оформлением фасадов трудились такие скульпторы как: В. К. Федоров, П. Ф. Дундук, Софья Резцова, также в оформлении принимали участие воспитанники Боголюбовского рисовального училища.

Здание выполненное в архитектурном стиле модерн, придавало новые выразительные черты архитектурному ансамблю Саратова начала XX века, не выбиваясь из общего облика города. Крытый рынок по праву признавался одним из лучших не только в Саратове, но и в России, став настоящим «архитектурным шедевром» начала XX века.

В 1938 году произошёл взрыв парового котла рынка, в результате чего погибло 47 человек и многие были ранены.

Городские легенды 
 Ходят легенды, что при строительстве Крытого рынка в его фундаменте был оставлен клад.

Исторический облик

Элементы здания Крытого рынка

Транспорт 
Доехать до Крытого рынка можно на городском общественном транспорте.

Троллейбусы:
 № 2 до остановки «Улица Вавилова»
 № 2а до остановки «Улица Вавилова»
 № 15 до остановки «Крытый рынок»
 № 16 до остановки «Улица Вавилова»

Трамваи:
 № 3 до остановки «Мирный переулок»
 № 9 до остановки «Мирный переулок»
 № 10 до остановки «Мирный переулок»
 № 11 до остановки «Мирный переулок»

Автобусы:
 № 2 до остановки «Крытый рынок»
 № 6 до остановки «Крытый рынок»
 № 53 до остановки «Крытый рынок»
 № 90 до остановки «Крытый рынок»

Маршрутные такси:
 № 3, 8, 13, 21, 59, 62, 79, 83, 94, 97, 99, 110 до остановки «Крытый рынок»
 № 23, 58, 64Д до остановки «Мирный переулок»
 № 5, 41, 54, 56, 76, 82, 93 до остановки «Улица Вавилова»
 № 57, 103 до остановки «Улица Чапаева»

Подземная часть 

Крытый рынок обладает обширной подземной частью включающую в себя:

 Помещения для хранения продукции
 Бомбоубежище (предположения)
 Цокольный этаж
 Остатки дренажной системы

Описание:
 Помещения для хранения продукции и ныне используются по назначению - входы в них располагаются с правой стороны здания (при виде с площади Кирова). Оборудованы системой вентиляции и водяного охлаждения оборудования и помещений. Не далеко от рынка, между храмом святителя Митрофана и кинотеатром "Победа" находится фонтан, являющийся градирней этой системы. Именно по этой причине объект действует круглый год.
 По неподтвержденным данным под зданием рынка находится бомбоубежище.
 Цокольный этаж на сентябрь 2020 находится на реконструкции для переноса торговых рядов, располагавшихся рядом со зданием, снесённых при реконструкции Площади Кирова.
 При подготовке к строительству центра города была возведена большая дренажная система, осушающая город от вокзала до крытого рынка, построенного на болотистой местности. Однако, бо́льшая часть системы была засыпана и площадь Кирова вновь начало подтапливать. При строительстве дома работников железной дороги, также известного как "кассы Аэрофлота" был заложен фундамент, позволяющий построить высотку со шпилем, однако, грунтовые воды не позволяли этого и часть дренажной системы под площадью Кирова была восстановлена. Вентшахты и входы этой системы можно заметить во дворах близлежащих домов. Часть этой системы можно было увидеть в нескольких метрах от рынка при реконструкции площади.

Примечания 

Здания и сооружения, заложенные в 1914 году
Здания и сооружения, построенные в 1916 году в России
Саратов
Архитектура модерна в России
Общественные здания и сооружения Саратова
Экономика Саратова